Osoby o tym nazwisku:
 Riurik Dudin – rosyjski działacz i publicysta emigracyjny, wykładowca akademicki
 Walerij Dudin – radziecki saneczkarz, olimpijczyk